Мршинци су насеље у Србији у општини Чачак у Моравичком округу. Према попису из 2011. било је 1264 становника.

Овде се налазе Црква Свете Тројице у Мршинцима и Железничка станица Мршинци.

Демографија 
У насељу Мршинци живи 1097 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (41,2 код мушкараца и 42,8 код жена). У насељу има 445 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Чачак
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији